Trumbull steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Trumbull (Colorado)
 Trumbull (Connecticut)
 Trumbull (Nebraska)
 Trumbull (Ohio)
 Trumbull (Texas)
 Trumbull Corners, New York
 Trumbull Township, Ashtabula County, Ohio
 Trumbull County, Verwaltungseinheit in Ohio

Sonstiges:

 Mount Trumbull, Erhebung im US-amerikanischen Bundesstaat Arizona
 Trumbull, anderer Name für Pendleton (Automarke), US-amerikanische Automarke

Trumbull ist der Familienname folgender Personen:
 Donald Trumbull (1909–2004), US-amerikanischer Filmtechniker
 Douglas Trumbull (1942–2022), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler und Regisseur
 James Hammond Trumbull (1821–1897), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler
 John Trumbull (Dichter)  (1750–1831), amerikanischer Dichter
 John Trumbull (1756–1843), US-amerikanischer Künstler
 John H. Trumbull (1873–1961), US-amerikanischer Politiker (Connecticut)

 Joseph Trumbull (1782–1861), US-amerikanischer Politiker (Connecticut)
 Lyman Trumbull (1813–1896), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Trumble